Existuje více nositelů příjmení Rehák:

 Daniel Rehák (* 1985) – slovenský fotbalista
 Denis Rehák (* 1985) – slovenský hokejista
 Gejza Rehák (1881–1940) – československý politik slovenské národnosti
 Milan Rehák (* 1947) – slovenský politik HZDS, poslanec FS a NR SR
 Rudolf Rehák (* 1965) – slovenský fotbalista

Související články 
 Řehák